Университет Лугано (, USI, буквально Университет итальянской части Швейцарии) — университет, расположенный в Лугано, в итальянской части Швейцарии.

Структура 
Университет Лугано имеет пять факультета:
 Архитектурный факультет,
 Экономический факультет,
 Факультет наук о коммуникации,
 Факультет информатики,
 Факультет биомедицины.

Известные лекторы  
 Марио Ботта
  Жиль Кепе́ль
 Лука Мария Гамбарделла
 Кай Хорманн
  Юрген Шмидху́бер
 Игорь Пивкин
 Олаф Шенк
 Наташа Шарыгина

Ссылки 
 
 

Лугано
 
Лугано